Die Open du Pays d’Aix 2016 waren ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. Mai 2016 in Aix-en-Provence stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 138 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 147 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 134 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Aix-en-Provence